Unspeakable pode ser:

No cinema:
Unspeakable (2002) - filme de 2002 estrelado por Pavan Grover.
Unspeakable (2000) - filme de 2000 estrelado por Roger Cline.

Na música:
Unspeakable (single) - single de Ace of Base.
Acts of the Unspeakable - um álbum de Autopsy.

Desambiguação